Följande är en lista över spelartrupperna för varje deltagande nation vid Världsmästerskapet i fotboll 2018 i Ryssland. Turneringen startade den 14 juni och finalen spelades i Moskva den 15 juli 2018.

Varje nation var tvungen att lämna in en trupplista på 23 spelare, varav tre ska vara målvakter, senast den 4 juni 2018. Om en spelare skadats allvarligt nog för att hindras från att delta i turneringen före sitt lags första match, kan han ersättas av en annan spelare.

Samtliga spelares antal matcher och antal mål samt deras positioner och deras ålder är korrekta per den 14 juni 2018, den första dagen av mästerskapet.

Grupp A

Förbundskapten:  Héctor Cúper

Förbundskapten:  Stanislav Tjertjesov

Förbundskapten:  Juan Antonio Pizzi

Förbundskapten:  Óscar Tabárez

Grupp B

Förbundskapten:  Carlos Queiroz

Förbundskapten:  Hervé Renard

Förbundskapten:  Fernando Santos

Förbundskapten:  Fernando Hierro

Grupp C

Förbundskapten:  Bert van Marwijk

Förbundskapten:  Åge Hareide

Förbundskapten:  Didier Deschamps

Förbundskapten:  Ricardo Gareca

Grupp D

Förbundskapten:  Jorge Sampaoli

Förbundskapten:  Heimir Hallgrímsson

Förbundskapten:  Zlatko Dalić

Förbundskapten:  Gernot Rohr

Grupp E

Förbundskapten:  Tite

Förbundskapten:  Óscar Ramírez

Förbundskapten:  Vladimir Petković

Förbundskapten:  Mladen Krstajić

Grupp F

Förbundskapten:  Juan Carlos Osorio

Förbundskapten:  Janne Andersson

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Förbundskapten:  Shin Tae-yong

Förbundskapten:  Joachim Löw

Grupp G

Förbundskapten:  Roberto Martínez

Förbundskapten:  Gareth Southgate

Förbundskapten:  Hernán Darío Gómez

Förbundskapten:  Nabil Maâloul

Grupp H

Förbundskapten:  José Pékerman

Förbundskapten:  Akira Nishino

Förbundskapten:  Adam Nawałka

Förbundskapten:  Aliou Cissé

Referenser 

 Fifa, spelarstatistik (PDF)

Externa länkar 
Officiell webbplats för VM 2018

Världsmästerskapet i fotboll 2018